Hämeensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hämeensaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Hämeensaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Hämeensaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,55), 
 Hämeensaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Hämeensaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,17), 
 Hämeensaari (ö i Kajanaland), 
 Hämeensaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,35, long 25,62), 
 Hämeensaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,48, long 26,28), 
 Hämeensaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,86, long 28,23), 
 Hämeensaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,36, long 26,48), 
 Hämeensaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Hämeensaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,22, long 25,13), 
 Hämeensaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,39, long 25,49), 
 Hämeensaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 27,31), 
 Hämeensaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Hämeensaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Hämeensaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 28,24), 
 Hämeensaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,04, long 26,54), 
 Hämeensaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,93, long 26,74), 
 Hämeensaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,83, long 26,91), 
 Hämeensaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Hämeensaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,13, long 25,04), 
 Hämeensaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,53, long 25,32), 

Robotskapade Finlandförgreningar